Illosporiopsis är ett släkte av lavar. Illosporiopsis ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Illosporiopsis